Cuvelier kan verwijzen naar:

Belgische Politiek 
 Emiel Edouard Cuvelier, Belgisch arts en politicus
 Louis Cuvelier, Belgisch 19e-eeuwse burgemeester
 Louis Joseph Cuvelier, Belgisch politicus
 Philippe Émile Cuvelier, Belgisch 19e-eeuws politicus

Kunst en Cultuur 
 Cuvelier (trouvère), Franse 14e-eeuwse trouvère
 Michèle Cuvelier, Belgische radiopresentatrice
 Paul Cuvelier, Belgisch stripauteur

Sport 
 Florent Cuvelier, Belgisch voetballer
 Georges Cuvelier, Frans wielrenner

Wetenschap 
 Ferdinand Cuvelier, Belgisch filosoof
 Joseph Cuvelier, Belgisch historicus

Overig 
 De Cuvelier, Zuid-Nederlandse adellijke familie
 Jean François Cuvelier, rooms-katholieke geestelijke